Le terme « sanglier » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de suidés :
 le Sanglier géant des forêts ou Hylochère () ;
 les Sangliers d'Afrique, Sangliers des savanes ou Phacochères (genre ) ;
 le Sanglier des savanes, Phacochère d'Éthiopie ou Phacochère du désert () ;
 le Sanglier nain ou Sanglier pygmée () ;
 le Sanglier de brousse ou Potamochère du Cap () ;
 le Sanglier rouge de rivière, Potamochère roux ou Potamochère à pinceaux () ;
 les Sangliers ou Cochons (genre ) ;
 le Sanglier géant de Palawan () ;
 le Sanglier à barbe ou Sanglier à moustaches () ;
 le Sanglier des Visayas () ;
 le Sanglier des Célèbes () ;
 le Sanglier des Philippines () ;
 le Sanglier, Sanglier d'Europe ou Sanglier commun () ;
 le Sanglier de Java ou Sanglier à verrues ().

Articles connexes

Références 

Ongulé (nom vernaculaire)
Suidae
Nom d'ongulé ambigu